

Horvátország
Belavići falu Duga Resa községben Károlyváros megyében
Belavići falu Marčana községben Isztria megyében